Daniele Bennati (1980) – ex ciclista su strada italiano
Felice Bennati (1856-1924) – politico e patriota italiano
Giuseppe Bennati (1921-2006) – sceneggiatore e regista italiano